Пер Бреденсен (; ) — норвежский футболист, нападающий.

Клубная карьера

Начало 
Начал карьеру в клубе «Эрн-Хортен», в котором он быстро стал игроком основы. В 19 лет он дебютирует в сборной страны.

Италия 
В 1952 году Бредесен подписывает контракт с римским «Лацио». После нескольких лет в клубе он переходит в «Удинезе». В составе «зебр» он выигрывает Серию B. В следующем сезоне норвежец выигрывает чемпионат Италии. За «Милан» он сыграл 27 матчей и забил 6 мячей. В следующем сезоне он теряет место в основе и переходит в «Бари». В Серии A он провёл 141 матч и забил 30 мячей. В Серии B сыграл 73 игры и забил 20 голов.

Возвращение 
Пер Бредесен завершил карьеру в клубе «Эрн-Хортен» в возрасте 32 лет.

Международная карьера 
Дебютировал за сборную 19 июня 1949 года в игре против сборной Югославии. В той игре он забил гол. За сборную нападающий сыграл в 18 матчах и забил 7 мячей.

Голы за сборную 
Источник:

Клубная статистика 
Источник:

Достижения 
 Чемпион Италии: 1956/57

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Эрн-Хортен»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Бари»
Игроки ФК «Мессина»
Долгожители Норвегии